Strasburg ist der Name folgender Orte:
 Strasburg (Uckermark), Stadt im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Brodnica, deutsch Strasburg an der Drewenz oder Strasburg in Westpreußen, Stadt in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

USA:
 Strasburg (Colorado)
 Strasburg (Illinois)
 Strasburg (Michigan)
 Strasburg (Missouri)
 Strasburg (North Dakota)
 Strasburg (Ohio)
 Strasburg (Pennsylvania)
 Strasburg (Virginia)
 Strasburg Junction, Virginia

Strasburg ist der Familienname folgender Personen:
 Dudley Strasburg († 2010), US-amerikanischer Soldat
 Johann Georg Strasburg (1621–1681), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Straßburg (Begriffsklärung)